Mistrzostwa Afryki w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w 1985 w Nairobi.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1985 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kenii
1985
1985 w Afryce
Sport w Nairobi